Сарта:
 Сарта () — департамент на западе Франции, в регионе Земли Луары.
 Сарта () — река во Франции.
 Сарта () — гоночная трасса во Франции, в Ле-Мане.

См. также 
 Сарт (значения)